Copa del Sol 2010 () — 1-й розыгрыш футбольного клубного турнира Copa del Sol, прошедший в Марбелье (Испания) с 3 по 12 февраля 2010 года.

Регламент 
 Турнир состоит из группового этапа и раунда плей-офф.
 В турнире принимают участие 8 команд, по четыре команды в каждой группе.
 На групповом этапе команды проводят в своей группе по одному матчу с каждым из участников.
 За победу в матче на групповом этапе присуждается 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков.
 Длительность матча составляет 90 минут. В случае ничьей в раунде плей-офф после 90 минут матча проводится серия пенальти.
 Раунд плей-офф состоит из финала, матчей за 3-4, 5-6, 7-8 места. В финале принимают участие две команды, занявшие первые места в своей группе.
 Победитель в каждой группе определяется по большему числу очков. В случае равенства очков, в зачёт идёт разница между забитыми и пропущенными голами. Если и эти показатели равны, то победитель определяется по числу забитых голов. В случае, если по вышеуказанным показателям не удалось определить победителя, то в зачёт идут: лучшая разница голов в личных встречах между двумя командами, большее количество голов в личных встречах между командами. В случае равенства показателей победитель определяется жеребьёвкой, проводимой оргкомитетом турнира.
 Игрок, получивший две жёлтых карточки в двух разных матчах, пропускает следующую игру. Игрок, получивший две жёлтых или одну красную карточку в одном матче, удаляется с поля и пропускает следующую игру.
 Дисциплинарный комитет может наложить на игрока дополнительные санкции.

Призовой фонд 
Призовой фонд турнира составляет 2 млн. шведских крон.
 1 место — 600 000 крон;
 2 место — 400 000 крон;
 3 место — 250 000 крон;
 4 место — 200 000 крон;
 5 место — 170 000 крон;
 6 место — 150 000 крон;
 7 место — 130 000 крон;
 8 место — 100 000 крон.

Групповой этап

Синяя группа

Красная группа

Плей-офф

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал 
Два победителя

Результаты турнира 
Финальный матч турнира между ЦСКА и Шахтёром был отменён из-за ливня, обрушившегося на Марбелью, в результате которого поле стадиона стало непригодным для игры и травмоопасным. Перенести матч на другой день также не было возможности, так как оба клуба покидали Марбелью 13 февраля. В результате было принято решение считать оба клуба победителями Copa del Sol 2010, а призовой фонд, полагающийся клубам за первое и второе места, поделить пополам: по 500 000 шведских крон ЦСКА и Шахтёру.
 1 место —  ЦСКА и  Шахтёр
 3 место —  Копенгаген
 4 место —  Оденсе
 5 место —  Эльфсборг
 6 место —  Кальмар
 7 место —  Русенборг
 8 место —  Молде

Лучшие бомбардиры

Телевизионные трансляции 
  Дания — Canal 9
  Норвегия — TV 2 Sport
  Россия — НТВ Плюс
  Украина — Футбол
  Швеция — TV4 Sport

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Copa del Sol